Jamshied Sharifi – musicista, compositore e produttore discografico iraniano
 Mehdi Sharifi – calciatore iraniano
 Morteza Sharifi – pallavolista iraniano
 Naim Sharifi – calciatore russo